Marijan Kudrna (Zagreb, 23. ožujka 1969.), hrvatski majstor borilačkih vještina. Nositelj je 4. Dana u aikidu.

Životopis

Marijan Kudrna je rođen u Zagrebu 1969. godine. U rodnom gradu je završio osnovnu i Srednju medicinsku školu. Kineziološki fakultet (tada Fakultet za fizičku kulturu), smjer kineziterapeut završio je u Zagrebu 1995. godine. Prije nego što je počeo vježbati aikido, od 1984. godine je vježbao tajlandski boks i taekwondo (WTF), a od 1985. godine burmanski boks. Iako je njegova ekipa u tajlandskom boksu bila prva u SFR Jugoslaviji, nije bilo nikakvih uvjeta da se natječe, dok burmanski boks nikada nije ni zaživio na prostorima bivše SFR Jugoslavije. U taekwondo-u je Kudrna dostigao viši zeleni pojas. Sve navedene vještine je vježbao aktivno do 1989. godine.

VHS kazeta sa snimkom O-Senseija potakla ga je 1980-tih da poželi i sam ovladati aikidom. Želja mu se ostvaraju u veljači 1992. godine, kada u Zagrebu započinje vježbati vještinu Moriheija Ueshibe. Iste godine u Zagrebu osniva Aikido društvo Zagreb, u kojem je i danas glavni instruktor. Društvo danas okuplja više od 30 članova. Godine 1999. Kudrna u Zadru polaže za 1. Dan. Godine 2004. polaže za 2. Dan, za 3. Dan 2009., a 2015. za 4. Dan. Sva zvanja u aikidu je polagao ispred Kenjiro Yoshigasakija. Surađivao je s majstorima kao što su: Kenjiro Yoshigasaki, Aleš Leskovšek, Roman Tomaževič, Giuseppe Ruglioni Beppe, Mario Peloni, Stanislav Kirbiš, Winfried Wagner, Philip Burgess, Michael Holm, Robert Božac, Renata Ruić i Leo Rafolt. Aikido seminare drži u gradovima: Pula, Labin, Zadar, Sisak, Bjelovar, Đakovo, Županja, Osijek, Daruvar, Pakrac i Beč.

Živi u Zagrebu i aikido podučava u Aikido društvu Zagreb.

Izvori

Vanjske povezice 
 Aikido društvo Zagreb

Životopisi, Zagreb
Hrvatske aikidoke